Свеслав може бити:

 Словенско мушко име
 Скраћеница за израз свеславенски/свесловенски
 Додатно име Светозара Милетића (1826-1901)
 Лик из опере Порин из 1850. године, Ватрослава Лисинског (1819-1854) 
 „Свеслав Б.” је псеудоним у Невену 1854. године Игњата Брлића (1834-1892), брата Андрије Торквата Брлића
 Назив вештачког свесловенског језика којег је осмислио Чедомир Ђурђевић (1866–1940)
 Полуслужбени назив организације Свесловенски савез, основане 1992. у Београду

Референце